Daglicht, het licht van de zon dat de aarde bereikt
 Daglicht (roman), een roman van Marion Pauw uit 2008
 Daglicht (film), een film uit 2013, gebaseerd op de gelijknamige roman